Хе́йди Хо́сси (; род. 2 марта 1988, Финляндия) — финская кёрлингистка.

Играет в основном на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (2010—2011, 2011—2012, 2012—2013, 2013—2014, 2014—2015), серебро (2004—2005, 2005—2006, 2006—2007, 2009—2010), бронза (2007—2008, 2015—2016).
 : бронза (2012, 2013, 2014).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: серебро (2006).
 : золото (2005, 2006, 2007, 2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу